Kuukittaajiit bezeichnet:
 Kuukittaajiit (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuukittaajiit (See), See im Distrikt Ammassalik, Grönland